Кривору́чко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Криворучко Анатолій Тихонович — агроном Харківщини, Герой України.
 Криворучко Віктор Євгенович — український новинар, член НСЖУ, Заслужений журналіст України.
 Криворучко Іван Семенович ( 1940) — радянський та російський актор, театральний режисер та театральный педагог, народный артист Російської Федерації (1994).
 Криворучко Ігор Андрійович (* 1960) — український хірург, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Криворучко Леонтій Леонтійович — перший секретар Вінницького обкому КПУ в 1983—1988 роках.
 Криворучко Микола Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Криворучко Орест Іванович — український графік, заслужений художник України, автор герба Чернівецької області.
 Криворучко Світлана Володимирівна — український журналіст. Директор телекомпаній «Київ» та БТБ.
 Криворучко Степан Михайлович (1904—1998) — український мовознавець, живописець, мистецтво­знавець.
 Криворучко Федір Юхимович — більшовицький радянський діяч.
 Криворучко Юрій:
 Криворучко Юрій Григорович — міжнародний гросмейстер.
 Криворучко Юрій Зеновійович — український політик, громадський діяч, кандидат філософських наук.
 Криворучко Юрій Іванович — кандидат архітектури, начальник управління архітектури Львівської міської ради, головний архітектор.